Miyoshi (Aichi), een stad in de Japanse prefectuur Aichi 
Miyoshi (Chiba), een gemeente in de Japanse prefectuur Chiba 
Miyoshi (Hiroshima), een stad in de Japanse prefectuur Hiroshima
Miyoshi (Saitama), een gemeente in de Japanse prefectuur Saitama 
Miyoshi (Tokushima), een stad in de Japanse prefectuur Tokushima

Personen met de achternaam Miyoshi
Akira Miyoshi, een Japanse componist en muziekpedagoog